Als Weltmeisterschaft 1961 oder WM 1961 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1961 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1961
 Bandy-Weltmeisterschaft 1961
 Biathlon-Weltmeisterschaft 1961
 Bob-Weltmeisterschaft 1961
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1961, siehe Scotch Cup 1961
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1961
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1961
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1961
 Fechtweltmeisterschaften 1961
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1961
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1961
 Judo-Weltmeisterschaften 1961
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1961
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1961
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1961
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1961
 Ringer-Weltmeisterschaften 1961
 Schachweltmeisterschaft 1961
 Tischtennisweltmeisterschaft 1961
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1961
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1961
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 1961

!
Weltmeisterschaften nach Jahr